Pioggia d'estate – film del 1937 diretto da Mario Monicelli
 Pioggia d'estate – singolo di Paola & Chiara del 2010